Lohmen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Lohmen, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Lohmen, Sachsen – kommun, Sachsen,